Il singolare del torneo di tennis Fortis Championships Luxembourg 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrice Al'ona Bondarenko che ha battuto in finale Francesca Schiavone 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Elena Dement'eva (quarti di finale)
 Nadia Petrova (secondo turno)
 Patty Schnyder (quarti di finale)
 Dinara Safina (quarti di finale)

 Francesca Schiavone (finale)
 Ana Ivanović (primo turno)
 Anna-Lena Grönefeld (primo turno)
 Mary Pierce (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Fortis Championships Luxembourg 2006